Arlington Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Arlington Municipal Airport (Oregon)
 Arlington Municipal Airport (South Dakota)
 Arlington Municipal Airport (Tennessee)
 Arlington Municipal Airport (Texas)
 Arlington Municipal Airport (Washington)